Resol ist der Name für:
 ein Wirtschaftsunternehmen, siehe Resol (Unternehmen)
 ein Kunstharz, siehe Resol (Kunstharz)
 ein Verfahren zu dessen Herstellung, siehe Resolsynthese